Eugène Flandin – orientalista, pittore, archeologo ed esploratore francese
 Hervé Flandin – ex biatleta francese
 Pierre-Étienne Flandin – politico francese –